Серге́й Щегло́в:
 Щеглов, Сергей Евгеньевич (род. 1976) — российский футболист.
 Щеглов, Сергей Игоревич (псевдоним Северин Прост; 1965—2021) — русский писатель-фантаст.
 Щеглов, Сергей Львович (псевдоним Сергей Норильский; 1921—2020) — русский писатель, журналист.